Суперкубок Малайзії з футболу 2022  — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2022 року між чемпіоном Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та володарем кубка Малайзії клубом Куала-Лумпур Сіті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2022
Малайзія
Лютий 2022
2022 у малайзійському спорті